Георгий Мин: Мин, Георгий Александрович (1855—1906) — свиты генерал-майор, командир лейб-гвардии Семёновского полка.
 Мин, Георгий Егорович (1815—1890) — российский редактор и издатель журналов «Охота» и «Коннозаводство и охота», агроном.